Le nom Alexander Gray ou Alex Gray est porté par les personnes suivantes :
 Alex Gray (1899-1986), un joueur écossais de hockey sur glace ;
 Alex Gray (1950-), une écrivaine écossaise ;
 Alex Gray (1991-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Alex Gray (-), un surfeur.

Voir aussi 
 
 Alex Grey